Saint-Privat - számos község elnevezése Franciaországban, melyek nevüket Szent Privátról kapták.

 Saint-Privat (Ardèche)
 Saint-Privat (Corrèze)
 Saint-Privat (Hérault)
 Saint-Privat-d'Allier
 Saint-Privat-de-Champclos
 Saint-Privat-des-Prés
 Saint-Privat-des-Vieux
 Saint-Privat-de-Vallongue
 Saint-Privat-du-Dragon
 Saint-Privat-du-Fau
 Saint-Privat-la-Montagne